Константин Балшић је био српски племић из династије Балшића и син Ђурђа I, из његовог другог брака, са Теодором Дејановић.

После смрти његовог оца Ђурђа I (1378) и стрица Балше II (1385), власт над земљама Балшића преузео је Константинов брат од стрица Страцимира, Ђурађ II, док је Константин владао над малим простором између Бојане и Дрима. Константин је настојао да преузме од њега власт, због чега је 1391. године посетио султана Бајазита I и признао његову врховну власт. Поред тога, он се повезао са Вуком Бранковићем и својим сродником Мркшом Жарковићем.

Османлије су га, као свог присталицу, поставиле 1394. године за господара Кроје, уместо Марка Барбадига, чијом се супругом Јеленом, касније оженио. Он је одатле проширио своју власт на Дањ и околину, али га је Ђурађ II потиснуо са тих поседа. Учествовао је, као османски вазал, у бици на Ровинама 17.05. 1395. године, у којој је погинуо и његов ујак, Константин Драгаш, по коме је највероватније и добио име.

Иако је од 1391. године био одан османски вазал, Константин није учествовао у Ангорској бици (1402) и у то доба је под нејасним околностима, можда због покушаја заузећа Драча, погубљен (пре 22. октобра 1402) по одлуци млетачког суда у Драчу.

Константин се женио два пута. Име његове прве супруге није сачувано, а други пут се оженио Јеленом (ћерком Карла Топије) која је претходно била удата за господара Кроје, Марка Барбарига. Подаци о његовим потомцима нису познати, али се сматра да би Стефан Балшић (Стефан де Марамонте) могао да буде његов син.

Напомене

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 
 

Умрли 1402.
Константин